Пит Питерзон Хајн (1577 — 1629) је био холандски морнарски официр и народни херој;
 његов потомак Пит Хајн (1905 — 1996) је био дански песник и научник.